

Geografia 
 Sarno – comune italiano
 Sarno (fiume) – fiume della Campania

Persone 
 Ciro Sarno – criminale italiano
 Jacopo Sarno – attore e cantante italiano
 Joseph William Sarno (Brooklyn, 15 marzo 1921 – New York, 26 aprile 2010) – regista e sceneggiatore statunitense

Altro 
 clan Sarno – sodalizio camorristico